Нижче наведено список 102 муніципалітетів департаменту Територія Бельфор.

Територія Бельфор

Територія Бельфор